Cornimont peut désigner :

Toponymie 
 Cornimont, une commune française du département des Vosges.
 Cornimont, une section de la commune belge de Bièvre située en Région wallonne dans la province de Namur.

Voir aussi

Article connexe 
 Cornemont, toponyme belge

Homonymie de toponyme